Де́куан Кук (; род. 28 апреля 1987 года в Дейтоне, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран под 21-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Филадельфия Севенти Сиксерс» и сразу же обменян в «Майами Хит». В 2009 году победил на ежегодном соревновании по трёхочковым броскам, проводимом перед «Матчем всех звёзд НБА».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Декуан Кук на официальном сайте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Тайгерс Тюбинген»
Игроки БК «Руан Метрополь Баскет»
Игроки БК «Бенфика»
Игроки БК «Чемидор»
Игроки БК «Ирони» Нес-Циона